Сим Стефан де Йонг (; родился 28 января 1989 года, Эгль, Во, Швейцария) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник клуба «Де Графсхап». Выступал за национальную сборную Нидерландов.

Ранние годы 
Де Йонг родился на юго-западе Швейцарии, в больнице небольшого городка Эгль, однако первые годы жизни он провёл Лейзане, где на тот момент жили его родители. Джордж де Йонг и , бывшие игроки сборной Нидерландов по волейболу, переехали из Нидерландов в Швейцарию в 1982 году. Его мать провела 90 матчей за национальную команду, тогда как отец сыграл 35 игр.

Но в отличие от родителей, Сим не стал волейболистом, а выбрал другой вид спорта — футбол. В 1995 году, вся семья, в том числе его младший брат Люк, вернулась в Нидерланды и поселилась в городе Дутинхем. Именно здесь и началась футбольная карьера Сима, в местной команде ДЗК’68. В возрасте 12 лет он был замечен скаутами «Де Графсхапа», и с 2001 года стал играть за юношескую команду этого клуба.

В Дутинхеме де Йонг поступил в школу «Ритвелд Ликём», в которой в своё время учились Гус Хиддинк, Паул Босвелт и Класс-Ян Хюнтелар. Он получил там vwo-диплом и решил дальше изучать экономику в Университете Амстердама, но после того, как Сим перешёл в амстердамский «Аякс», он решил бросить учёбу и полностью сосредоточиться на футболе. Всего через год выступления за молодёжный состав, де Йонг стал игроком основного состава «Аякса».

Клубная карьера 
Дебют де Йонга в основной команде «Аякса» состоялся 26 сентября 2007 года в матче против клуба «Козаккен Бойз», который завершился победой «Аякса» со счётом 2:1. Свой первый мяч за «Аякс» Сим забил в ворота роттердамской «Спарты» 7 октября 2007 года, матч завершился вничью 2:2.

Летом 2012 года стал капитаном клуба.

Всего за «Аякс» футболист провёл 244 матча, забив 78 голов.

1 июля 2014 года перешёл в английский клуб «Ньюкасл Юнайтед». Контракт подписан на 6 лет, сумма трансфера не разглашается. Карьера в «Ньюкасле» у де Йонга не сложилась, за три года он сыграл всего 26 матчей, в которых забил два гола. Одной из причин неудачной игры нидерландца были частые травмы — коллапс лёгкого, разрыв мышцы бедра и проблема с глазом, из-за которых он пропустил много матчей. В августе 2016 года де Йонга арендовал нидерландский ПСВ сроком на один сезон. В сезоне 2016/2017 он сыграл 19 матчей и забил шесть голов в чемпионате Нидерландов.

28 августа 2017 года де Йонг покинул «Ньюкасл» и вернулся в «Аякс», с которым заключил контракт на три года.

В августе 2018 года перешёл на правах аренды в австралийский клуб «Сидней».

20 февраля 2020 года де Йонг на правах свободного агента перешёл в клуб MLS «Цинциннати». В американской лиге дебютировал 11 июля 2020 года в матче первого тура группового этапа Турнира MLS is Back против «Коламбус Крю». По окончании сезона 2020 «Цинциннати» не продлил контракт с де Йонгом.

4 декабря 2020 года де Йонг подписал контракт с «Херенвеном» на полтора сезона.

Личная жизнь 
Младший брат Сима Люк также футболист, он выступает за клуб ПСВ.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (4): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Вице-чемпион Нидерландов (2): 2007/08, 2009/10
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2009/10
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2013

«Сидней»
 Чемпион Эй-лиги: 2018/19

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Сидней»
Игроки ФК «Цинциннати»
Игроки ФК «Херенвен»